Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ITF Homepage

2005
Dameneinzel (Qualifikation)